Dans la mythologie grecque, les Boréades sont les enfants de Borée, Calaïs et Zétès.
 Les Boréades est une tragédie lyrique de Jean-Philippe Rameau (1763).
 Les Boréades de Montréal est un ensemble québécois de musique classique.